Каширіна  — жіноча форма прізвища Каширін. Відомі носії:
 Каширіна Галина Миколаївна (1931—2016)  — український бібліограф, укладачка краєзнавчих посібників та бібліографічних покажчиків/
 Каширіна Глафіра Олексіївна (Іра Каширіна) (1920—1943)  — льотчиця, учасниця Другої Світової війни, штурман 46-го гвардійського бомбардувального жіночого авіаполку, кавалер Ордена Червоного Прапора. 
 Каширіна Тетяна Юріївна (* 1991) — російська важкоатлетка, олімпійська медалістка.

Чоловіча форма прізвища
 Каширін Борис Михайлович (1920—1992) — радянський театральний актор, народний артист РРФСР.
 Каширін Микола Дмитрович — радянський військовий діяч, командарм 2-го рангу (1935). Репресований.

Див. також 
 1828 Каширіна — астероїд головного поясу.

Прізвища